Callicarpa može označavati:
 Callicarpa (Animalia) Fewkes, 1881, rod žarnjaka iz porodice Plumulariidae
 Callicarpa (Plantae) L., biljni rod iz porodice Lamiaceae